Burmastjärtmes (Aegithalos sharpei) är en fågel i familjen stjärtmesar. Den är, som namnet antyder, endemisk för Myanmar. Dess artstatus är omdiskuterad.

Utseende och läten 
Burmastjärtmesen är likt alla stjärtmesar en mycket liten (11–12 cm) fågel med lång stjärt. I fjäderdräkten liknar den svartbrynad stjärtmes (A. bonvaloti), men har något smalare svarta längsgående laterala hjässband, vitare centralt hjässband och vitt på huvudsida och nedre delen av strupen. Vidare har den ett mörkt brunaktigt bröstband, på resten av undersidan beigefärgad med vitare undre stjärttäckare. Lätet är ett mycket tunt "see-see-see-see..." uppblandat med dämpade "tup" och "trrup". Från upprörd fågel hörs gälla "zeet" och "trr-trr-trr".

Utbredning och systematik 
Burmastjärtmesen förekommer i Chin Hills från sydvästra Myanmar. Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Artstatus 
Fågelns artstatus är omdiskuterad. Vissa auktoriteter inkluderar burmastjärtmesen i svartbrynad stjärtmes (A. bonvaloti), medan andra behandlar båda två som en del av roststjärtmesen (A. iouchistos). Ytterligare andra för även sotstjärtmesen (A. fuliginosus) till artkomplexet, trots avvikade utseende baserat på studier som visar på mycket små genetiska skillnader. Detta tros dock ha orsakats historisk hybridisering mellan hane svartbrynad stjärtmes och hona sotstjärtmes.

Levnadssätt 
Arten hittas i bergsbelägen öppen städsegrön lövskog och ungskog, på mellan 2100 och 3300 meters höjd. Den ses vanligen i små och snabbt förflyttande grupper. Den häckar i april–maj.

Status och hot 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Namn 
Fågelns svenska och vetenskapliga artnamn hedrar Richard Bowdler Sharpe (1847-1909), brittisk ornitolog vid British Museum of Natural History 1872-1909.

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Stjärtmesar
Fåglar i orientaliska regionen
Endemiska fågelarter i Myanmar